Far har flere betydninger:
 Far (familie)
 Forenede Arabiske Republik – union mellem Ægypten og Syrien i 1958-1961
 Far (Stedfar i slang også kaldet papfar)
 Far (film) – dansk kortfilm fra 2012 instrueret af Per Dreyer

Se også:
Bonus pater: Pater betyder far på latin